Список моллюсков Чешской Республики. В данный список включены все сухопутные и пресноводные моллюски Чешской Республики. Фауна типа на этой территории включает 247 видов. Из них 219 видов брюхоногих, из которых 50 пресноводные и 169 сухопутные, и 28 видов двустворчатых. В дикой природе встречаются 11 завезённых видов брюхоногих, среди которых 5 пресноводные и 6 сухопутные, и 4 завезённых вида двустворчатых. Представители 11 видов брюхоногих живут только в теплицах.

Сводная таблица количества видов

В списке чешское название вида дано в скобках. Отмечено, на какой именно территории встречается вид.

Брюхоногие 
 семейство 
 (zubovec dunajský)  — Моравия
 zubovec říční)  — вымерший в данной местности; Богемия

 семейство 
 (bahenka uherská)  — Моравия
 (bahenka živorodá)  — Богемия, Моравия
 (bahenka pruhovaná)  — Богемия

 семейство 
 (písečník novozélandský)  — инвазивный; Богемия, Моравия
 (vývěrka slovenská)  — эндемик; Моравия

 семейство 
 (praménka rakouská)  — Богемия, Моравия

 семейство 
 (kamolep říční)  — Моравия

 семейство 
 (bahnivka nadmutá)  — Моравия
 (bahnivka rmutná)  — Богемия, Моравия
 (bahnivka nadmutá)  — по устарелым данным, вымерший в данной местности, был занаво открыт в 2008 году; Моравия

 семейство 
 (jehlovka malinká)  — Моравия
 (jehlovka hladká)  — Богемия, Моравия

 семейство 
 (točenka plochá)  — Богемия, Моравия
 (točenka veleústá)  — Богемия
 (točenka kulovitá)  — Богемия, Моравия

 семейство 
 (člunice jezerní)  — Богемия, Моравия

 семейство 
 (bahnatka malá)  — Богемия, Моравия
 (blatenka tmavá)  — Богемия, Моравия
 (blatenka rybničná)  — Богемия
 (blatenka severní)  — Богемия
 (blatenka bažinná)  — Богемия, Моравия
 (uchatka široká)  — Богемия, Моравия
 (uchatka nadmutá)  — Богемия, Моравия
 (uchatka vejčitá)  — Богемия, Моравия

 (uchatka toulavá)  — Богемия, Моравия
 (pláštěnka sliznatá)  — вымерший в данной местности; Богемия
 (plovatka bahenní)  — Богемия, Моравия

 семейство 
 (levotočka bažinná)  — Богемия, Моравия
 (levatka říční)  — Богемия, Моравия
 (levatka ostrá)  — инвазивный; Богемия, Моравия

 семейство 
 (terčovník kýlnatý)  — Богемия, Моравия
 (terčovník vroubený)  — Богемия, Моравия
 (svinutec běloústý)  — Богемия, Моравия
 (svinutec sedmitočný)  — Моравия
 (svinutec kruhovitý)  — Богемия, Моравия
 (svinutec zploštělý)  — Богемия, Моравия
 (svinutec tenký)  — Богемия, Моравия
 (řemeník svinutý)  — Богемия, Моравия
 (kružník severní)  — Богемия, Моравия
 (kružník bělavý)  — Богемия, Моравия
 (kružník žebrovaný)  — Богемия, Моравия
 (kružník hladký)  — Богемия, Моравия
 (kružník malý)  — инвазивный; Богемия, Моравия
 (kružník Rossmasslerův)  — Богемия, Моравия
 (kýlnatec čočkovitý)  — Богемия, Моравия
 (lištovka lesklá)  — Богемия, Моравия
 (okružák ploský)  — Богемия, Моравия

 (menetovník rozšířený)  — инвазивный; Богемия
 (kamomil říční)  — Богемия, Моравия
 (člunka pravohrotá)  — инвазивный; Богемия (1942), Моравия

 семейство 
 (síměnka nejmenší)  — Богемия, Моравия
 (síměnka trojzubá)  — Богемия, Моравия

 семейство 
 (oblovka lesklá)  — Богемия, Моравия
 (oblovka drobná)  — Богемия, Моравия
 (oblovka velká)  — Богемия, Моравия

 семейство 
 (sudovka skalní)  — Моравия
 (sudovka žebernatá)  — Богемия, Моравия

 семейство 
 (žitovka obilná)  — Богемия, Моравия
 (ovsenka skalní)  — Богемия
 (ovsenka žebernatá)  — Богемия, Моравия

 семейство 
 (zrnovka alpská)  — Богемия (возможно, вымерший), Моравия
 (zrnovka mechová)  — Богемия, Моравия
 (zrnovka žebernatá)  — Богемия, Моравия
  — Богемия, Моравия

 семейство 
 (kuželovka skalní)  — Богемия, Моравия

 семейство 
 (údolníček žebernatý)  — Богемия, Моравия
 (údolníček rýhovaný)  — Богемия, Моравия
 (údolníček šikmý)  — Богемия, Моравия
 (údolníček drobný)  — Богемия, Моравия

 (ostnatka trnitá)  — Богемия, Моравия

 семейство 
 (ostroústka drsná)  — Богемия, Моравия
 (ostroústka bezzubá)  — Богемия, Моравия
 (drobnička jižní)  — Богемия, Моравия
 (drobnička žebernatá)  — Моравия
 (drobnička válcovitá)  — Богемия, Моравия
 (vrkoč horský)  — Богемия, Моравия
 (vrkoč útlý)  — Богемия, Моравия
 (vrkoč mnohozubý)  — Богемия, Моравия
 (vrkoč Geyerův)  — Богемия
 (vrkoč bažinný)  — Богемия, Моравия
 (vrkoč lesní)  — Богемия, Моравия
 (vrkoč malinký)  — Богемия, Моравия
 (vrkoč nordický)  — Богемия
 (vrkoč rýhovaný)  — Богемия, Моравия

 семейство 
 (trojzubka stepní)  — Богемия, Моравия
 (hladovka horská)  — Богемия, Моравия
 (hladovka chlumní)  — Богемия, Моравия
 (lačník stepní)  — Богемия, Моравия

 семейство 
 подвид (vřetenovka vosková opavská)  — Моравия
 подвид (vřetenovka zaměněná)  — Богемия, Моравия (возможно, вымерший)
 подвид (vřetenovka utajená krkonošská)  — Богемия
 (vřetenovka hladká)  — Богемия, Моравия

 (vřetenovka rovnoústá)  — Богемия, Моравия
 (zdobenka tečkovaná)  — Богемия, Моравия
 (žebernatěnka drobná)  — Богемия, Моравия
 (vřetenec horský)  — Богемия, Моравия (возможно, вымерший)
 (řasnatka tmavá)  — Богемия
 (řasnatka žebernatá)  = — Моравия
 (řasnatka lesní)  — Богемия, Моравия
 (řasnatka nadmutá)  — Богемия, Моравия
 (řasnatka břichatá)  — Богемия, Моравия
 (závornatka černavá)  — Богемия
 (závornatka křížatá)  — Богемия, Моравия
 (závornatka drsná)  — Богемия, Моравия
 (závornatka malá)  = — Богемия, Моравия
 (závornatka kyjovitá)  — Богемия, Моравия
 (vřetenatka mnohozubá)  — Богемия, Моравия
 (vřetenatka obecná)  = — Bohemia, Moravia
 (hrotice obrácená)  — Богемия, Моравия
 (vřetenatka hrubá)  — Моравия
 подвид (vřetenatka Ranojevičova moravská)  — Моравия
 (vřetenatka nadmutá)  — Богемия, Моравия
 (vřetenatka šedavá)  — Богемия, Моравия
 (vřetenatka lesklá)  — эндемик; Богемия

 семейство 
 (jantarka podlouhlá)  — Богемия, Моравия
 (jantarka obecná)  — Богемия, Моравия

 (jantarka úhledná)  — Богемия, Моравия

 семейство 
 (bezočka šídlovitá)  — Богемия, Моравия

 семейство 
 (boděnka malinká)  — Богемия, Моравия
 (spirálovníček)  — инвазивный; Богемия

 семейство 
 (vrásenka orlojovitá)  — Богемия, Моравия
 (vrásenka okrouhlá)  — Богемия, Моравия
 (vrásenka pomezní)  — Богемия, Моравия

 семейство 
  — инвазивный; Моравия (с 2006 года)
 (zemounek lesklý)  — Богемия, Моравия

 семейство 
 (kuželík tmavý)  — Богемия, Моравия
 (kuželík drobný)  — Богемия, Моравия

 семейство 
 (sítovka podhorská)  — Моравия
 (sítovka suchomilná)  — Богемия, Моравия
 (sítovka blýštivá)  — Богемия, Моравия
 (sítovka lesklá)  — Богемия, Моравия
 (sítovka čistá)  — Богемия, Моравия
  — Богемия (с 2007 года)
 (blyštivka rýhovaná)  — Богемия, Моравия
 (blyštivka skleněná)  — Богемия, Моравия
 (skelnatka česneková)  — Богемия
 (skelnatka drnová)  — Богемия, Моравия
 (skelnatka stlačená)  — Богемия, Моравия
 (skelnatka západní)  — Богемия, Моравия

 (skelnatka hladká)  — Богемия, Моравия
 (skelnatka zemní)  — Богемия, Моравия
 (skelnatka horská)  — Богемия
 (sklovatka krátkonohá)  — Богемия, Моравия
 (sklovatka rudá)  — Богемия, Моравия

 семейство 
 (skelnička stažená)  — Богемия, Моравия
 (skelnička průhledná)  — Богемия, Моравия
 (skelnička průzračná)  — Богемия, Моравия
 (skelnička zjizvená)  — Богемия, Моравия
 (skelnička karpatská)  — Богемия, Моравия

 семейство 
 (skleněnka průsvitná)  — Богемия, Моравия
 (slimáčnice průhledná)  — Богемия, Моравия
 (slimáčnice lesní)  — Богемия, Моравия
 (slimáčník horský)  — Богемия, Моравия
 (slimáčník táhlý)  — Богемия, Моравия

 семейство 
 (zemoun skalní)  — Богемия, Моравия

 семейство 
 (plžice štíhlá)  — Богемия, Моравия
 (plžice vroubená)  — Богемия, Моравия

 семейство 
 (modranka karpatská)  — Моравия

 (slimák popelavý)  — Богемия, Моравия
 (slimák největší)  — Богемия, Моравия
 (slimák pestrý)  — Богемия, Моравия
 (slimák žlutý)  — Богемия, Моравия
 (podkornatka karpatská)  — Богемия, Моравия
 (podkornatka žíhaná)  — Богемия, Моравия
 (podkornatka jižní)  — Моравия

 семейство 
 (slimáček polní)  — Богемия, Моравия
 (slimáček hladký)  — Богемия, Моравия
 (slimáček středomořský)  — инвазивный; Моравия (с 2003 года)
 (slimáček lesní)  — Богемия, Моравия
 (slimáček síťkovaný)  — Богемия, Моравия
 (slimáček světlý)  — Богемия, Моравия
 (slimáček evropský)  — Богемия, Моравия
 (slimáček balkánský)  — Богемия, Моравия

 семейство 
 (blednička útlá)  — инвазивный; Богемия, Моравия

 семейство 
  — Богемия, Моравия

 (plzák žíhaný)  — Богемия, Моравия
 (plzák obecný)  — Богемия, Моравия
 (plzák žlutopruhý)  — Богемия, Моравия
 (plzák nejmenší)  — Богемия, Моравия
 (plzák španělský)  — инвазивный с 1991 года; Богемия, Моравия
 (plzák lesní)  — Богемия, Моравия
 (plzák hajní)  — Богемия, Моравия
 (plzák hnědý)  — Богемия, Моравия

 семейство 
 (keřovka plavá)  — Богемия, Моравия

 семейство 
 (trojlaločka pyskatá)  — Богемия, Моравия

 семейство 
 (keřnatka vrásčitá)  — Богемия, Моравия
 (tmavoretka bělavá)  — Богемия, Моравия
 (srstnatka chlupatá)  — Богемия, Моравия
 (srstnatka západní)  — Богемия, Моравия
 (srstnatka huňatá)  — Моравия
 (srstnatka karpatská)  — Богемия, Моравия
 (srstnatka bezzubá)  — Богемия
 (srstnatka jednozubá)  — Богемия, Моравия
 (suchomilka rýhovaná)  — Богемия, Моравия (вымерший)
 (suchomilka pannonská)  — Моравия
 (suchomilka bělavá)  — Богемия, Моравия
 (suchomilka ladní)  — Богемия, Моравия
 (suchomilka obecná)  — Богемия, Моравия
 (suchomilka přehlížená)  — Богемия
 (dvojzubka lužní) — Богемия, Моравия

 (vlahovka narudlá)  — Богемия, Моравия
 (vlahovka karpatská)  — Богемия, Моравия
 (vlahovka rezavá)  — Богемия, Моравия
 (žihlobytka stinná)  — Богемия, Моравия

 семейство 
 (plamatka lesní)  — Богемия, Моравия
 (skalnice kýlnatá)  — Богемия, Моравия
 (skalnice lepá)  — Богемия, Моравия
 (zuboústka trojzubá)  — Богемия, Моравия
 (zuboústka sametová)  — Богемия, Моравия
 (páskovka keřová)  — Богемия, Моравия
 (páskovka hajní)  — Богемия, Моравия
 (páskovka žíhaná)  — Богемия, Моравия
  — инвазивный; Богемия (с 2008 года)
 (hlemýžď zahradní)  — Богемия, Моравия

Двустворчатые 
 семейство 
 (perlorodka říční)  — Богемия, Моравия (возможно, вымерший)
 семейство 
 (velevrub tupý)  — Богемия, Моравия

 (velevrub malířský)  — Богемия, Моравия
 (velevrub nadmutý)  — Богемия, Моравия
 (škeble říční)  — Богемия, Моравия
 (škeble rybničná)  — Богемия, Моравия
 (škeble plochá)  — Богемия, Моравия
 (škeble asijská)  — инвазивный с 1997; Богемия, Моравия
 семейство 
 (korbikula asijská)  — инвазивный; Богемия (с 2000 года)
 семейство 
 (okružanka rohovitá)  — Богемия, Моравия
  — Богемия, Моравия
 (okružanka říční)  — Богемия, Моравия
 (okrouhlice rybničná)  — Богемия, Моравия
 (hrachovka říční)  — Богемия, Моравия
 (hrachovka obecná)  — Богемия, Моравия
 (hrachovka kulovitá)  — Богемия, Моравия
 (hrachovka hrbolatá)  — Богемия, Моравия
 (hrachovka severní)  — Богемия, Моравия
 (hrachovka prosná)  — Богемия, Моравия
 (hrachovka nepatrná)  — Богемия, Моравия

 (hrachovka lesklá)  — Богемия, Моравия
 (hrachovka tupá)  — Богемия, Моравия
 (hrachovka malinká)  — Богемия, Моравия
 (hrachovka okružankovitá)  — Богемия, Моравия
 (hrachovka otupená)  — Богемия, Моравия
 (hrachovka obrácená)  — Богемия, Моравия
 (hrachovka čárkovaná)  — Богемия, Моравия (возможно, вымерший)
 семейство 
 (slávička mnohotvárná)  — Богемия (инвазивный), Моравия (возможно, местный)

Синантропные моллюски 
 подвид  — форма  (местный), обитающая в теплицах
 (křivoústka liberijská) 
 
 (skelnatěnka drobná) 

 (subulína paličkovitá) 
 (podkornatka iberská) 
 (piskořka hrbolkovitá) 
 (subulína malá) 
  =
 (ampulárka argentinská) 
 (blátivka americká) 
 (subulína americká)

См. также 
 Список моллюсков Австрии
 Список моллюсков Германии

Литература 
  (with English summary) Beran L. (2002) Vodní měkkýši České Republiky — rozšíření a jeho změny, stanoviště, šíření, ohrožení a ochrana, červený seznam. Aquatic moluscs of the Czech Republic — distribution and its changes, habitats, dispersal, threat and protection, Red List. — Sborník přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, Supplementum 10, 258 pp.
  Beran L. (1998) Vodní měkkýši ČR. Metodika ČSOP 17, ČSOP Vlašim, 113 pp.
  (with English summary) Beran L., Juřičková L. & Horsák M. (2005) Mollusca (měkkýši), pp. 69-74. — In: Farkač J., Král D. & Škorpík M. [eds.] Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.
  Ložek V. (1956) Klíč československých měkkýšů. Vydav. Slov. akad. vied SAV, Bratislava, 425 pp.
  Ložek V. (1964) «Quartärmollusken der Tschechoslowakei». Rozpravy Ústředního ústavu geologického, 31. Nakladatelství ČSAV Praha sv. 31, 374 pp., 32 tab., 4 supplements.
  Uličný J. (1892—1895) Měkkýši čeští. Přírodovědecký klub, Praha, 4 volumes, 208 pp.

Ссылки 
 Juřičková L., Horsák M., Beran L. & Dvořák L. (Last update: 30 May 2007) Check-list of the molluscs (Mollusca) of the Czech Republic. http://mollusca.sav.sk/malacology/checklist2008.htm
 Horsák M., Čejka T., Juřičková L., Beran L., Horáčková J., Hlaváč J. Č.,  Dvořák L., Hájek O., Maňas M. & Ložek V. (2015). "Check-list and distribution maps of the molluscs of the Czech and Slovak Republics". http://mollusca.sav.sk/malacology/checklist.htm

Примечания 

Чехия
Природа Чехии
Списки:Чехия